Коротко і по суті. Мистецтво визначати пріоритети () — книжка оратора, бізнес-консультанта та автора , бестселер New York Times та Wall Street Journal. Вперше опублікована 15 квітня 2014 року. В 2017 перекладена українською мовою видавництвом «Наш формат» (перекладач — Анастасія Дудченко).

Огляд книги 
Як каже , майже все — це шум і «тільки деякі речі є дійсно цінними». З власного досвіду автор розповідає як покинув вивчення права у Великій Британії, усвідомивши, що це не має жодного відношення до його особистих цілей.

Як часто ви відчуваєте себе зайнятими, але не продуктивними? Чи здається вам ніби ваш час даремно витрачається на інших? Якщо так, то «Коротко і по суті» саме для вас.

Замість невпорядкованої погоні за більшим автор закликає до «дисциплінованого переслідування меншого» та називає це способом мислення та комплексом трьох дій — вивчення, усунення та виконання. 

Книга не про те, як навчитись робити більше за коротший відрізок часу, а про те, як виконувати тільки необхідні завдання. Це не стратегія управління часом чи техніка продуктивності, а повноцінна системна дисципліна, що вчить розставляти пріоритети на дійсно важливі речі.

Зосереджуючись на тому, які критерії відбору застосовувати при визначенні першочергових справ, ми вчимось самі обирати на що витрачати свій дорогоцінний час та енергію.

Це абсолютно новий спосіб виконання роботи, масовий мейнстрим, «must-read» для лідерів, керівників, менеджерів та всіх, хто бажає правильно організувати власне життя.

Переклад українською 
 Вебб, Керолін. Живи на всі сто. Як зробити свій день продуктивним / пер. Анастасія Дудченко. К.: Наш Формат, 2017. — 224 с. — ISBN 978-617-7513-88-8

Примітки 
 Book review: Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less www.thenational.ae
 Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less  www.amazon.com

Посилання 
 Офіційний сайт Ґреґа Маккеона 
 Book review: Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less

Книги 2014
Книги США
Англомовні книги
Нехудожні книги
Книги видавництва «Наш Формат»
Книги, перекладені українською мовою